Marmara heißen:

 Marmararegion (türkisch Marmara), geographisches Gebiet der Türkei
 Marmara (Balıkesir),  Bezirk in der türkischen Provinz Balıkesir
 Marmara-Insel, Insel im Marmarameer
 
 Marmara-Universität, Istanbul
 Marmara (Tageszeitung), eine türkische Tageszeitung in überwiegend armenischer Sprache
 MV Mavi Marmara, türkisches Passagierschiff, das durch seine Beteiligung am Ship-to-Gaza-Konvoi bekannt wurde

Marmara ist der Familienname folgender Personen:
 Nilgün Marmara (1958–1987), türkische Dichterin
 Uğur Marmara (* 1987), türkischer Mountainbike- und Straßenradrennfahrer

Siehe auch:
 Marmarameer